

Geografia 
 Tito – comune italiano in provincia di Potenza, Basilicata
 Tito – frazione del comune di Foligno in provincia di Perugia, Umbria

Persone 
Soprannome
 Josip Broz detto Tito – presidente della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia
 Tito – soprannome di Roberto Román Triguero, calciatore spagnolo
 Tito – soprannome di Félix Trinidad, pugile portoricano
 Tito – nome di battaglia del partigiano italiano Albano Meazzini

Nome
 San Disma – detto anche Tito, uno dei due ladroni crocifissi con Gesù
 San Tito – discepolo di San Paolo
 San Tito, diacono e martire – santo e martire romano del V secolo
 Tito Flavio Vespasiano – imperatore romano
 Tito Livio – storico romano
 Tito – usurpatore romano
 Tito Tazio – sovrano sabino

Cognome
 Tito – soprannome di Alberto Ortiz Moreno, calciatore spagnolo
 Dennis Tito – imprenditore e astronauta statunitense
 Ettore Tito – pittore e scultore italiano
 Michele Tito – giornalista italiano
 Michele Tito – atleta italiano
 Sodegerio da Tito – uomo politico medievale

Altro 
 1550 Tito – asteroide
 Tito – nome proprio maschile italiano
 Tito – nome attribuito ad un dinosauro sauropode rinvenuto in Italia